Graffenried steht für:

 Graffenried (Patrizierfamilie), Berner Patrizierfamilie
 von Graffenried Holding, Schweizer Vermögensverwaltungskonzern

Graffenried ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht von Graffenried (1629–1702), Schweizer Politiker
 Alec von Graffenried (* 1962), Schweizer Politiker (Grüne)

 Ariane von Graffenried (* 1978), Schweizer Schriftstellerin und Theaterwissenschaftlerin
 Charles von Graffenried (1925–2012), Schweizer Unternehmer
 Charlotte von Graffenried (1930–2013), Schweizer Ethnologin
 Christoph von Graffenried (1661–1743), Schweizer Politiker und Koloniegründer in den Vereinigten Staaten

 Franz von Graffenried (1768–1837), Schweizer Politiker und Militärperson
 Johann Rudolf von Graffenried (Mathematiker) (1584–1648), Schweizer Mathematiker
 Johann Rudolf von Graffenried (1751–1823), Schweizer Militärführer
 Michael von Graffenried (* 1957), Schweizer Fotograf
 Paul de Graffenried (1900–1943), Schweizer Fechter 
 Toulo de Graffenried (1914–2007), Schweizer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Grafenried